Sudong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sudong-myeon, Hamyang-gun, socken i Hamyang-gun, Södra Geyongsang, 
 Sudong-myeon, Namyangju, socken i Namyangju, Gyeonggi,